Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Stetter – rzymskokatolicki duchowny
 Karl Stetter – niemiecki mikrobiolog
 Florian Stetter – niemiecki aktor filmowy, teatralny i telewizyjny